Прошлогодние победительницы — пара Анна-Лена Грёнефельд / Меганн Шонесси — не защищали свой титул.

Пара Янь Цзы / Чжэн Цзе — победительницы турнира.

Посев 

   Кара Блэк /  Лизель Хубер (Четвертьфинал)
   Катарина Среботник /  Ай Сугияма (Четвертьфинал)

<li>  Чжань Юнжань /  Чжуан Цзяжун (Четвертьфинал)
<li>  Квета Пешке /  Ренне Стаббс (Первый раунд)

Сетка

Ссылки 
 

Medibank International 2008